Francesc I de Mèdici o Francesc I de Toscana (Florència, 1541 - 1587), Gran Duc de Toscana (1574 - 1587).
 Francesc de Ferran I de Mèdici (1594, Florència, Gran Ducat de Toscana - 1614, Pisa), príncep de Toscana.
 Francesc Maria de Mèdici (Florència, 1660 - Bagno a Ripoli, 1711), príncep de la Toscana i cardenal de l'Església Catòlica.